Шодьє́р-Аппала́ш () - адміністративний у провінції Квебек (Канада). Розташований на південному березі річки Святого Лаврентія, напроти міста Квебек і квебекськими регіонами Національна столиця, Естрі, Центр Квебеку і Ба-Сен-Лоран. У списку регіонів має умовний номер "12".

Назва походить від річки Шодьєр () і квебекської частини Аппалачів (у французькій вимові - "лез Аппала́ш").

Столиця регіону - Монмані. Найбільше місто - Леві

Демографія

Населення: 399 563 (2007)
Площа: 15 216 km²
Щільність: 26,4  hab./km²
Народжуваність: 11,0  ‰ (2006)
Смертність: 6,6 ‰ (2006)
 Кількість новонароджених: 4 356 (2006)
 Кількість померлих: 2641 (2006)
Джерело: Інститут статистики Квебеку

Посилання 

 Регіональний портал Шодьєр-Аппалаш
 Туризм у Шодьєр-Аппалаш

Шодьєр-Аппалаш
Регіони Квебеку